Schopohl ist der Familienname folgender Personen:

 Eos Schopohl (* 1953), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Fritz Schopohl (1879–1948), deutscher Architekt